Tappen kan avse:

Finland 

 Tappen, Kimitoön, Åboland, 
 Tappen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Tappen, Uppland, Österåkers kommun,

Se även
Tappen Bay
Tappen Creek